Schillerstein ist der Name folgender Ortschaften:
Schillerstein (Vierwaldstättersee)
Schillerstein (Klemmbergpark) Weißenfels